Tshikapa est une ville de la République démocratique du Congo ;
 Tshikapa est un ancien territoire de la province du Kasaï-Occidental en République démocratique du Congo (dorénavant Kamonia) ;
 Tshikapa est une rivière de l'Angola et de la République démocratique du Congo ;
 Alto Chicapa, localité et commune angolaise de la municipalité de Kakolo en province de Lunda-Sud.